Annatsberg ist der Name folgender Orte:
 Annatsberg (Gemeinde Bergland), Ort im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Annatsberg (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Ort im Bezirk Zwettl, Niederösterreich